Бикрофт:

 Бикрофт, Джон (1790 — 10 июня 1854) — исследователь Африки, губернатор Фернандо По, консул Великобритании в Бухте Бенина и Биафры.
 Бикрофт, Ванесса (род. 25 апреля 1969) — итальянская художница, в жанре перформанса.